STW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Stavropol'-Špakovskoe (Russia)
 stw – codice ISO 639-3 della lingua satawalese